désigne :
 Kikyō, personnage du manga Reborn! ;
 Kikyō, personnage du manga et de l'anime Inu-Yasha ;
 , nom japonais d'une plante à fleurs de la famille des campanulacées ;
 Kikyō est le titre d'un film réalisé par Hideo Ōba en 1950 ;
 Kikyō est le nom d'un personnage de Hunter × Hunter.